Fager steht für:

 Brunnhaus Fager, Brunnhaus der Soleleitung von Bad Reichenhall nach Traunstein
 Fager (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Fager ist der Familienname folgender Personen:

 August Fager, August Oliver, geb. Fagerström (1891–1967), finnisch-amerikanischer Läufer
 Charles Fager († 2014), US-amerikanischer Neurochirurg
 Jonas Fager (* 1969), schwedischer Kanute

Siehe auch:
 Vager
 Fagerer